Geotrichopsis är ett släkte av svampar. Geotrichopsis ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Geotrichopsis